Цзо (Zuo) — китайская фамилия (клан). 左 — левый.

Известные Цзо 左 
 Цзо Цюмин (кит. 左丘明) (556—451 до н. э.) — упомянутый в «Лунь Юе» современник Конфуция, житель царства Лу, иногда, без достаточных оснований, считается автором Цзо-чжуань и Го юй.
 Цзо Цзунтан (кит. 左宗棠, Zuǒ Zōngtáng) по прозванию Цзигао (季高, 1812—1885) — китайский военный и политический деятель времён династии Цин.
 Цзо Цюань (1905—1942) — китайский коммунист, генерал, участник войны с Японией.
 Цзо, Чжень Гуань или Виктор Цзо (род. 1945) — советский и российский композитор с китайскими этническими корнями, Заслуженный деятель искусств РФ.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии